Kabuse bezeichnet

 eine Kombüse
 einen kleinen Abstellraum, eine Kammer, einen Verschlag oder ein Kabuff